Mare – vasta distesa di acqua salata
 Mare – particolare conformazione morfologica della superficie lunare
 Mare – film diretto da Mario Baffico nel 1940
 Maré – comune della Nuova Caledonia
 Mare – frazione di San Pietro di Cadore in provincia di Belluno
 Mare – simbolo araldico
 Mare – presenza maligna nel folclore tedesco